«Під холодним каменем» — третій  (короткотривалий) студійний альбом гурту «Полинове Поле», випущений 1 січня 2010 року лейблом Kataklysmos Factory.

Композиції

Над альбомом працювали 
 Маріанна Лаба - вокал 
 Андрій Кіндратович - бас-гітара, вокал
 Микола Максименко - гітара, запис  
 Олег Рубанов - клавішні 
 Сергій Красуцький - барабани
 Роман Працьовитий - запис
 Максим Хоменко - зведення, мастерінг
 Олександр Усатий - комп'ютерна графіка, дизайн обкладинки

Джерела 
 Завантаження альбому
 http://rock.kiev.ua/article/2010/51/

Музичні альбоми 2010
Рок-альбоми
Альбоми українських виконавців